Гордє́єв () — російське прізвище. Жіноча форма — Гордєєва. Утворене від чоловічого імені  (Гордій).

Персоналії 

 Гордєєв Андрій Анатолійович — український політик, голова Херсонської обласної державної адміністрації.
 Гордєєв Андрій Львович (1975) — російський футболіст і тренер.
 Гордеєв Антон Юрійович — доктор географічних наук, дійсний член Українського географічного товариства.
 Гордєєв Артем Сергійович (1988) — російський хокеїст.
 Гордєєв Віктор Сергійович — український скульптор, член НСХУ (1974), заслужений художник України (2001).
 Гордєєв Єгор Сергійович — телеведучий.
 Гордєєв Олексій Васильович (1955) — російський політичний діяч. Заступник голови Державної Думи РФ, голова громадської ради федерального партійного проекту «Єдиної Росії» «Чиста країна».
 Гордєєв Петро Андрійович (1849—1914) — заслужений професор Харківського ветеринарного інституту, дійсний статський радник.

Примітки